Camino kan syfta på:

 Camino –  en webbläsare speciellt utvecklad för Mac OS X och OS X
 Camino (tidning) – ett kooperativt medieföretag

Geografi

Italien 

 Camino, Treviso ort, Veneto, Provincia di Treviso, 
 Camino, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 Camino, Caserta, ort, Kampanien, Provincia di Caserta,

USA 

 Camino, Kalifornien, ort, Kalifornien, El Dorado County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar